Çeltikbaşı (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Çeltikbaşı (Kurtalan), een dorp in het Turkse district Kurtalan